Záriečie est un toponyme slovaque signifiant « endroit de l’autre côté de la rivière » et qui peut désigner :

 Záriečie, un village du district de Púchov dans la région de Trenčín ;
 Kostolná-Záriečie, un village du district de Trenčín dans la région de Trenčín ;
 Žilina-Záriečie, une gare située à Žilina.